Amtsgericht Frankfurt steht für:

 Amtsgericht Frankfurt am Main
 Amtsgericht Frankfurt (Oder)